Валя-Бісерічій () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Дрегоєшть.
 Валя-Бісерічій () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Самарінешть.